Leopard je lahko:
 Leopard (Panthera pardus) - mačka
 Morski leopard (Hydrurga leptonyx) - vrsta plenilskega tjuljnja
 ime vojaških naprav:

 Leopard 1 - tank
 Leopard 2 - tank
 Leopard 2A5
 vojna ladja
 HMS Leopard